Der Ausdruck Vortrag bezeichnet

 eine Rede vor einem Publikum
 einen Fachvortrag bei Tagungen oder in Schulen, siehe Referat (Vortrag)
 die Darbietungsweise eines Musikstückes, siehe Vortrag (Musik)
 die Darbietung oder Präsentation von Lyrik oder Prosa, siehe Rezitation
 im Rechnungswesen den Endbestand eines Kontos, das nach Abschluss einer Rechnungsperiode in die nächste Rechnungsperiode übernommen wird, z. B. der Rechnungsvortrag oder der Gewinn- bzw. Verlustvortrag, siehe Vortrag (Rechnungswesen)
 im Rechtswesen das prozessuale Vorbringen einer Partei, siehe Vorbringen

Im Staatsrecht des Schweizer Kantons Bern bezeichnet man mit Vortrag die Begründung und Erläuterung einer Vorlage, die der Regierungsrat (Exekutive) dem Grossen Rat (Legislative) unterbreitet.

Siehe auch:

 Vorlesung, Presented Paper